La  Coupe du monde de volley-ball masculin 1977 a eu lieu au Japon du 7 au .

Formule de compétition 

La Coupe du monde de volley-ball 1977 a regroupé 12 équipes. Elle se compose des champions de 5 continents (Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique) et de deux équipes invitées ("wild card").

Équipes présentes 

  : organisateur
  : champion d'Amérique du Nord
  : champion d'Amérique du Sud
  : champion d'Europe
  : champion d'Afrique
  :  au championnat d'Asie
  :  au championnat d'Amérique du Nord
  :  au championnat d'Europe
  :  au championnat d'Amérique du Nord 
  :  au championnat d'Asie
  :  au championnat d'Europe
  :  au championnat d'Amérique du Nord

Tour préliminaire

Poule A 
Fukuoka :

|}

Poule B 
Toyama :

|}

Poule C 
Sapporo :

|}

Poule D 
Sendai :

|}

Second tour

Poule E 
Hiroshima :

 
|}

Poule F 
Nagoya :

 
|}

Places 9 à 12 
Sapporo :

 
|}

Phase finale

Places 5 à 8 

 
|}

Places 1 à 4 

|}

Tableau final

Annexes

Article connexe 
 Coupe du monde de volley-ball masculin

Lien externe 
  Résultats de la compétition

Coupe du monde masculine de volley-ball
Volley-ball Coupe du monde masculin 1977
Coupe du monde de volley-ball masculin 1977
Sport au Japon en 1977